Il doppio del torneo di tennis Pattaya Women's Open 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrici Nicole Pratt e Mara Santangelo che hanno battuto in finale Yung-Jan Chan e Chia-Jung Chuang 6–4, 7-6(4).

Teste di serie

 Yung-Jan Chan/  Chia-Jung Chuang (finale)
 Nicole Pratt /  Mara Santangelo  (campionesse)

 Juliana Fedak /  Anastasija Rodionova (quarti di finale)
 Jarmila Gajdošová /  Jelena Kostanić Tošić (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 2007